Jankovac je lahko: 
 Jankovac, naselje na hrvaškem
Jankovac, naselje v BiH